Ostracião é o nome vulgar de alguns peixes, podendo referir-se a:
De um modo geral, ao peixe-cofre ou ostraciídeos;
Ao género Ostracion;
Mais especificamente, à espécie Lactophrys trigonus, (baiacu-cofre ou taoca)

Desambiguação
Desambiguações de animais